Variação da forma escrita  é uma palavra japonesa que significa amigo(s). Também pode se referir a:

Tomodachi (film), um filme estrelando Yusaku Matsuda
Tomodachi (manga), série de manga de Asumi Hara
Tomodachi, uma peça premiada de Abe Kobo
Simple 2960 Tomodachi, um jogo lançado no Japão para GameBoy Advance
Tomodachi.com.br Centro Cultural Tomodachi em Curitiba - PR

Ver também 
Tomodachi

Desambiguação